Восточный научно-исследовательский углехимический институт. Располагается в Екатеринбурге. Основан в 1931 году.
Имеет филиал в Новокузнецке. По имени института был назван процесс ВУХИН.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14. Имеется опытный завод.

Историческая справка 
Создан в 1931 году как Уральский углехимический институт (в 1938 году переименован в Восточный углехимический институт) для изучения коксохимического производства. Первоначально  институт изучал коксуемость углей Кузнецкого бассейна ,методы поглощения бензола, потерь феноли.  Далее  изучались Угли Кизеловского и Карагандинского бассейнов. Во время Великой Отечественной войны институт работал над заданиями Государственного комитета обороны. Создана  технология пиролиза нефтепродуктов в коксовых печах После войны институт изучал получения из кокса смазочных масел и лекарственных средств. 
 С 2011 акционировано.

Имеется диссертационный совет  по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности "Химия и технология топлив и специальных продуктов";

Кузнецкий центр
ВУХИН имел филиал в Новокузнецке. Ныне ГУП. Располагается по адресу Новокузнецк, Климасенко, 19. В 2001 ВУХИН присоединил к себе Новокузнецкий институт Сибгипрококс.

Процесс ВУХИН
В основу процесса ВУХИНа было положен способ «Конвертоль» , доработанный с учетом специфики коксующегося угля востока России  - Иркутского и Кузнецкого бассейнов, обогатительных фабрик Карагандинского и Магнитогорского металлургических комбинатов Череповецкого и Губахинского коксохимзаводов. Как связующее вещество применено различные тяжелые нефтяные масла  - крекинг-остатки , мазут , смеси асфальтенов с газойлем и керосином , экстракты и тому подобное. В ходе предыдущих лабораторных исследований определены характер и степень влияния на процесс различных технологических параметров: затрат масляного агента и его температуры , стадий метаморфизма угля, температуры и рН суспензий, крупности исходного угля, интенсивности и продолжительности агитации. Процесс включал две главные операции - собственно агломерацию и выделения агломерата путём флотации .

Испытания технологии
Полупромышленные испытания технологии ВУХИНу на установке производительностью до 150 кг / ч подтвердили результаты лабораторных исследований. Обогащение отсева рядового угля крупностью 0-3 мм и зольностью 15-20% этим способом при обезвоживании концентрата в отстойной центрифуге обеспечило получение следующих показателей: выход концентрата - 82- 85% зольность концентрата 7,5-8,5%; зольность отходов 80-83%; влажность концентрата 7,5-8,5%. Специальные исследования по коксованию концентратов масляной агломерации показали, что их участие в шихте улучшает качество кокса и увеличивает выход ценных химических продуктов коксования .

В 1967-1969 гг осуществлена ​​опытно-промышленная апробация технологии ВУХИНу на обогатительной фабрике Губахинского коксохимзавода . Процесс реализован на установке производительностью до 3 т / ч. Исходную суспензию плотностью 350-450 г / л нагревали до 40-70 ° С и вводили в нее масляный агент . Полученную смесь перемешивали в мешалке при n в = 2000-3000 мин -1 в течение 5-10 мин. Следует особое внимание обратить на оригинальную конструкцию мешалки, диффузор которой ликвидирует воронку. Продукт перемешивания разделяли на осадительной центрифуге . Технологическая схема  предусматривала также разрежения продукта перемешивания до 200-300 г / л с последующим его разделением флотацией и обезвоживанием на той же центрифуге.

Результаты
При зольности и крупности исходного шлама 27% и 0-3 мм соответственно, а также расходах связующего 4-7 мас.% получен гранулированный концентрат зольностью 13% и влажностью 7-12%. Крупность гранул в зависимости от расхода масла достигала 2 мм . По полученным данным для условий Губахинского КХЗ спроектирована установка производительностью до 50-55 т / ч, периодически функционировала до 90-х лет. По данным ЦНИИТЭИчермет ( Россия ) экономический эффект от ее внедрения составил около 1 млн советских рублей в год.

Руководитель
Руководитель - временный генеральный директор Стерн Аркадий Давыдович.

Известные сотрудники
 Грязнов, Николай Сергеевич
 Кудрин, Борис Иванович
 Русьянова, Наталья Дмитриевна

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт ВУХИН а

Научные институты Екатеринбурга
Коксование
Ростех